Хрис ( — букв. «золотой») — ряд персонажей древнегреческой мифологии

 Хрис — троянский жрец Аполлона Сминфея, отец Астиномы Хрисеиды
 Хрис (сын Агамемнона) — сын Агамемнона и Хрисеиды, внук предыдущего.
 Хрис (сын Посейдона) — царь Орхомена Минийского, как царь флегиев сменил Флегия.
 (4707) Хрис — троянский астероид Юпитера, двигающийся в точке Лагранжа L5, в 60° позади планеты.